Hashimoto kan som auktorsförkortning betyda:

 Goro Hashimoto
 Satoshi Hashimoto
 Yoshiaki Hashimoto

Robotskapade auktorsförkortningar